Подільчук Євгенія Захарівна
 Подільчук Мінодора Миколаївна